Hannah-Arendt-Gymnasium ist der Name folgender Schulen:

 Hannah-Arendt-Gymnasium (Berlin)
 Hannah-Arendt-Gymnasium (Erfurt)
 Hannah-Arendt-Gymnasium (Krefeld)
 Hannah-Arendt-Gymnasium (Potsdam)